La saison 1960-1961 a vu le premier sacre des FAR de Rabat.

Classement

Rencontres

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1960/61

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc